Боровко́в (Боровкова) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Боровков, Анатолий Иванович — российский коллекционер, антиквар, специалист по русскому авангарду.

В 
 Боровков, Виктор Дмитриевич (1916—1995) — Герой Советского Союза, командир авиационной эскадрильи гвардейского истребительного авиационного полка, участник высокоширотной арктической воздушной экспедиции «Север-2», гвардии капитан.
 Боровков, Виктор Дмитриевич — российский оперный певец (бас), заслуженный артист России.
 Боровков, Владимир Алексеевич (1883—1938) — управляющий делами Ленгиза.
 Боровков, Владислав Александрович (род. 1996) — российский хоккеист с мячом.
 Боровков, Всеволод Игоревич (род. 1966) — российский физикохимик, профессор РАН.

Г 
 Боровков, Григорий Антонович (в монашестве Аввакум; 1892—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Староуфимский, викарий Уфимской епархии.

К 
 Боровков, Кирилл Васильевич (1910—1980) — советский деятель госбезопасности, военный педагог, генерал-майор КГБ СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1971).

Н

О, П, Ю 
 Боровков, Орест Николаевич (1908—1978) — советский офицер, полковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Боровков, Павел Игнатьевич (1912—1990) — Герой Советского Союза.
 Боровков, Юрий Михайлович (род. 1947) — юрист, адвокат.



См. также 
 Боровкова